Miejscowości w USA:
 West Haven – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 West Haven – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Weber
 West Haven – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Gminy w USA:
 West Haven (ang. West Haven Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 West Haven (ang. West Haven Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland